Kings River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Kings River (Arkansas), Arkansas und Missouri
 Kings River (Nevada)
 Kings River (Kalifornien)

Siehe auch:
 King River